Als Stoh werden folgende Berge bezeichnet:
 Stoh (Kleine Fatra), 1608 m, Kleine Fatra
 Stoh (Riesengebirge), 1315 m, Riesengebirge